AXK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ataq (Yemen)